Кампороссо () — коммуна в Италии, располагается в регионе Лигурия, в провинции Империя.

Население составляет 5562 человека (2008 г.), плотность населения составляет 317 чел./км². Занимает площадь 18 км². Почтовый индекс — 18033. Телефонный код — 0184.

Покровителем коммуны почитается святой Себастьян, празднование 20 января.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.camporosso.it/

Ссылки 
 http://www.camporosso.it/ 
 http://www.istat.it/ 
 http://www.istat.it/english/